May Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 May Airport (Idaho)
 May Airport (Missouri)
 May Airport (North Carolina)
 May Airport (Texas)